Љумбард Делова (; Велика Круша, 1. јануар 1999) албански је професионални фудбалер. Игра на позицији центархалфа, а тренутно наступа за Балкани и репрезентацију Републике Косово.

Статистика

Клупска

Утакмице у дресу репрезентације

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1999.
Биографије живих особа
Ораховчани
Албански фудбалери
Албанци у Србији
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Лирије
Фудбалери Хајдука Сплит
Фудбалери Приштине
Фудбалери Балканија
Фудбалери Прве лиге Хрватске